Motocyklowe Grand Prix Chin 2006 – czwarta eliminacja motocyklowych mistrzostw świata, którą rozegrano 14 maja 2006 roku na torze Shanghai International Circuit.

Wyniki MotoGP

Wyniki 250 cm3

Wyniki 125 cm3

Linki zewnętrzne 
 Wyścig na stronie MotoGP

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2006
2006 w Chinach
Motocyklowe Grand Prix Chin